Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek et Vladimíra Uhlířová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Amelia Island
Sport en Floride en 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en avril 2008